Il doppio del torneo di tennis Oberstaufen Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ernests Gulbis e Miša Zverev che hanno battuto in finale Teodor-Dacian Craciun e Gabriel Moraru 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Gabriel Trujillo Soler /  Santiago Ventura (primo turno)
 Hermes Gamonal /  Felipe Parada (semifinali)

 Jaroslav Pospíšil /  Michal Tabara (quarti di finale)
 Teodor-Dacian Craciun /  Gabriel Moraru (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Oberstaufen Cup 2006